En Pologne, Węgrzynów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Węgrzynów, un village du powiat de Milicz
 Węgrzynów, un village du powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Łódź
 Węgrzynów, un village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Węgrzynów, un village